Юшкозеро:

 Юшкозерская администрация
 Юшкозеро — деревня в Калевальском районе Карелии.
 Юшкозеро (станция)
 Юшкозеро (озеро)
 Новое Юшкозеро — посёлок в составе Юшкозерского сельского поселения Калевальского национального района Республики Карелия.